Премия Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле () — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере музыкального театра. Была создана в 1976 году и переименована 1984 году в честь великого британского актёра.

Впервые премия в данной номинации была вручена в 2015 году; до этого разделение на мужские и женские роли второго плана в мюзикле отсутствовало, и актёры обоих полов были представлены в объединённой номинации.

За все время существования премии её получили 6 актёров. Актёр Эллиот Ливи является последним на данный момент обладателем премии, он получил её за роль герра Шульца в мюзикле «Кабаре». Актёры Джейсон Пенникук, Дэвид Беделла и Клайв Картер два раза номинировались на эту премию, что является рекордным количеством номинаций в данной категории. Дэвид Беделла является двукратным лауреатом в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Лоренса Оливье в категории «Лучший актёр второго плана в мюзикле».

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоренса Оливье 

Премия Лоренса Оливье
Награды, появившиеся в 2015 году
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам